

Боравське — село в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Боравське — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Боравське — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства